Ostriwok (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Ostriwok (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Ostriwok (Kamin-Kaschyrskyj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Ostriwok (Wolodymyr)